

Patronyme 

 Dolindo Ruotolo (1882-1970) prêtre catholique italien ;
 Elisa Ruotolo (née en 1975), écrivaine italienne ;
 Gennaro Ruotolo (né en 1967), footballeur italien.